Монастырская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Монастырская волость (Брацлавский уезд Подольской губернии).
 Монастырская волость (Верхотурский уезд Пермской губернии).
 Монастырская волость (Кирилловский уезд Новгородской губернии).
 Монастырская волость (Томский уезд Томской губернии).

См. также 
 Монастырищская волость